Die Communauté de communes de la Haute-Bigorre ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Hautes-Pyrénées in der Region Okzitanien. Sie wurde am 26. Dezember 1994 gegründet und umfasst 25 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Bagnères-de-Bigorre.

Historische Entwicklung 
Mit Wirkung vom 1. Januar 2018 verließ die Gemeinde Hitte die Communauté de communes des Coteaux du Val d’Arros und schloss sich dem hiesigen Verband an.

Mitgliedsgemeinden

Einzelnachweise 

HauteBigorre
Gegründet 1994